Katjuscha (russisch: ) ist die russische Koseform für den weiblichen Vornamen Katharina (russisch: ).

Katjuscha steht auch für:
 Katjuscha (Lied), russisches Lied
 Katjuscha (Raketenwerfer), russischer Mehrfach-Raketenwerfer
 Katjuscha-Klasse, sowjetische U-Boot-Klasse aus den 1930er Jahren

Die englische Transkription Katusha ist der Name von:
 Team Katusha, russisches Radsportteam
 Itera-Katusha, russisches Radsportteam

Die alternative englische Transkription Katyusha ist der Name von:
 (1900) Katyusha, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Katyusha Continental Team, russisches Radsportteam